Świerczynki (powiat toruński)
 Świerczynki (powiat brodnicki)